Dalmatinska nogometna zona (također i kao Dalmatinska nogometna liga) je svoje drugo izdanje imala u sezoni 1963./64., te je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 15 klubova, a prvak je bio Split, koji je potom postao i prvak Hrvatske i ostvario plasman u Drugu saveznu ligu - Zapad.
 1. kolo: RNK Split – Karlovac 1–0 i 1–1 
Osim klubova iz Dalmacije u sezoni 1963/64. natjecala su se i dva kluba iz Like: Lika (Gospić) i Jedinstvo (Donji Lapac).

Ljestvica 

 Novi klubovi u sezoni 1964./65.: 
 TK Zadar - nastao spajanjem Zadra i Tekstilca
 Rudar Siverić
 Omladinac Vranjic
 Omladinac Zadar
 Udarnik Perušić
 Zablaće danas dio Šibenika

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Slavonska zona 1963./64. 
 Zagrebačka zona 1963./64. 
 Riječko-istarska zona - Istarska skupina 1963./64. 
 Riječko-istarska zona - Riječka skupina 1963./64. 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1963./64.
 Liga Nogometnog podsaveza Gospić 1963./64.

Izvori 
 Jurica Gizdić: 80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002., , str. 77-79 
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 69-70  
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 55-57 
  

1963-64
1963-64
Dalmacija